Il singolare del torneo di tennis Istanbul Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Petr Luxa che ha battuto in finale Nicolas Thomann 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Kristian Pless (secondo turno)
 Mario Ančić (primo turno)
 Ota Fukárek (secondo turno)
 Michael Kohlmann (secondo turno)

 John van Lottum (primo turno)
 Mariano Puerta (primo turno)
 Oleg Ogorodov (primo turno)
 Grégory Carraz (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Istanbul Challenger 2002